Група E на Евро 2016 започва на 13 юни 2016 г. и завършва на 22 юни 2016 г. Групата се състои от , ,  и .

Всички часове са в източноевропейско лятно време (UTC+3).

Първи кръг

Република Ирландия срещу Швеция

Белгия срещу Италия

Втори кръг

Италия срещу Швеция

Белгия срещу Република Ирландия

Трети кръг

Италия срещу Република Ирландия

Швеция срещу Република Белгия

Източници

Външни препратки 
 Евро 2016 – Група E

Г